Poljarny (oblast Moermansk), stad in de Russische oblast Moermansk
 Poljarny (Tsjoekotka), plaats in de Russische autonome okroeg Tsjoekotka